Kudaschiwka (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kudaschiwka (Krynytschky), Ansiedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky
 Kudaschiwka (Krywyj Rih), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih